Израильская хоккейная лига в сезоне 2022/2023 — это 32-й сезон чемпионата ИНХЛ.
 Перед открытием сезона 2022/2023 в израильском хоккее снова произошли революционные изменения.
Руководство независимой oneice хоккейной лиги, матчи которой проходят на новой арене OneIce в посёлке Тнувот недалеко от Нетании, взяло под свой контроль команды израильской хоккейной лиги и три арены, существующие в Израиле.
Израильская хоккейной лига теперь называется Израильская национальная хоккейная лига(ИНХЛ). Второй дивизион, до сих пор - лига Леумит и третий дивизион - Мастерс, команды которого укомплектованы игроками старшего поколения. Кроме этого два дивизиона для молодёжных и юношеских команд и два дивизиона для детских команд U9 и U13.
Независимая OneIce хоккейная лига состоит из нескольких дивизионов разных возрастных категорий.
Четыре дивизиона взрослых команд: Про, Сеньёры А, Сеньёры В и Сеньёры Челлендж.

Команды сезона ИзХЛ (ИНХЛ) 2022/2023

1-й дивизион ИНХЛ

2-й дивизион ИНХЛ

3-й дивизион ИНХЛ (Мастерс) 

Названия команд и их принадлежность к городам по материалам сайта eliteprospects.com

Команды OIHL 2022/2023 
Список команд на конец сезона 2021/2022

Дивизион PRO

Дивизион Сеньёры А

Дивизион Сеньёры В

Дивизион Сеньёры Челлендж

1-й дивизион. Регулярный чемпионат.

Таблица 
Таблица составлена по протоколам матчей, а не по данным сайта федерации из-за многочисленных ошибок присутствующих там.

Результаты

Протоколы матчей 

 01. 14.01.2023 Ришон Дэвилз — Джерузалем Беэрз 4:2 (0:0, 3:2, 1:1)
 02. 21.01.2023 Маккаби Метула — Джерузалем Беэрз 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
 03. 21.01.2023 ХК Бат-Ям — Адмиралз 8:4 (1:1, 2:2, 5:1)
 04. 24.01.2023 Кфар-Сава Кингс — Трашерз 18:1 (7:0, 7:0, 4:1)
 05. 11.02.2023 Ришон Дэвилз — Маккаби Метула 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)
 06. 11.02.2023 Трашерз — Адмиралз 2:6 (1:2, 0:1, 1:3)
 07. 17.02.2023 Кфар-Сава Кингс — Маккаби Метула 9:5 (5:1, 2:3, 2:1)
 08. 18.02.2023 Джерузалем Беэрз — Адмиралз 5:4 (2:3, 1:0, 1:1, 1:0)
 09. 20.02.2023 Трашерз — Ришон Дэвилз 1:10 (0:3, 0:5, 1:2)
 10. 25.02.2023 ХК Бат-Ям — Кфар-Сава Кингс 7:6 (2:2, 3:2, 2:2)
 11. 25.02.2023 Адмиралз — Маккаби Метула 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
 12. 04.03.2023 Трашерз — ХК Бат-Ям 4:11 (2:2, 0:7, 2:2)
 13. 04.03.2023 Ришон Дэвилз — Кфар-Сава Кингс 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)

2-й дивизион. Регулярный чемпионат.

Таблица

Результаты

3-й дивизион. Регулярный чемпионат.

Таблица

Результаты

Примечания

Ссылки 
Первый дивизион ИНХЛ на странице eliteprospects
Второй дивизион ИНХЛ на странице eliteprospects
Третий дивизион (Мастерс) ИНХЛ на странице eliteprospects
Ришон Дэвилз на странице eliteprospects
ХК Бат-Ям на странице eliteprospects
Маккаби Метула на странице eliteprospects
Джерузалем Бэрс на странице eliteprospects
Кфар-Сава Кингс на странице eliteprospects

Израильская хоккейная лига
2023 год в хоккее